Anuoluwapo Juwon Opeyori (* 1. Juni 1997) ist ein nigerianischer Badmintonspieler.

Karriere
Anuoluwapo Juwon Opeyori siegte 2017 bei den Ivory Coast International. 2018 war er bei den Zambia International erfolgreich, 2019 bei den Cameroon International, den Benin International und den Uganda International. 2019 wurde er ebenfalls Afrikameister, ein Jahr später siegte er bei den Afrikaspielen. 2021 qualifizierte er sich für die Olympischen Sommerspiele des gleichen Jahres.

Sportliche Erfolge

Weblinks

Badmintonspieler (Nigeria)
Olympiateilnehmer (Nigeria)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Nigeria)
Afrikaspielesieger (Badminton)
Afrikameister (Badminton)
Nigerianer
Geboren 1997
Mann